Gäddskallen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gäddskallen, Iniö, Åboland, 
 Gäddskallen, Korpo, Åboland,

Se även
Gäddskallarna

Robotskapade Finlandförgreningar